Михаи́л Никола́евич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Михаил Николаевич (род. 1940) — советский и российский правовед.
 Кузнецов, Михаил Николаевич (род. 1952) — советский спортсмен (академическая гребля).
 Кузнецов, Михаил Николаевич (род. 1985) — российский спортсмен (гребной слалом).